Глибиномір — вимірювальний прилад, що має конструкцію манометра, призначений для визначення глибини занурення об'єктів у воді за величиною тиску.
 Глибиномір — прилад, яким вимірюють глибину отворів, заглиблень, висоту уступів тощо в деталях машин. Сюди відносяться такі конструктивні виконання глибиномірів: 
 Штангенглибиномір;
 Індикаторний глибиномір;
 Мікрометричний глибиномір.

Примітки